Pesem Evrovizije 2019 je bila 64. prireditev Pesmi Evrovizije po vrsti. Po zaslugi Nette, ki je leta 2018 zmagala s pesmijo »Toy«, je potekalo v Izraelu. Evrovizijo je 14., 16. in 18. maja gostilo izraelsko mesto Tel Aviv. To je bil tretji evrovizijski izbor, ki je potekal v Izraelu, po letoma 1979 in 1999, a prvi v Tel Avivu.

Zmagal je predstavnik Nizozemske Duncan Laurence. S skladbo Arcade je osvojil 492 točk.

Informacije o tekmovanju 
Tekmovanje je potekalo v areni Expo Tel Aviv s 7300 sedeži. 

Slogan "Dare to Dream" je bil objavljen 28. oktobra 2018. Uradni logotip pa 8. januarja 2019. Logotip je oblikoval Studio Adam Feinberg. Ta je vseboval tri trikotnike, zložene v zvezdo.

25. januarja 2019 je nacionalna televizija KAN predstavila štiri voditelje: Erez Tal (TV komentator tekmovanja), Assi Azar (TV voditelj), Bar Refaeli (model) in Lucy Ayoub (TV voditeljica).

Polfinalna večera

Prvi polfinale 
V prvem polfinalu, ki je potekal v torek, 14. maja, je sodelovalo 17 držav. Z oranžno barvo so označene države, ki so napredovale v veliki finale Pesmi Evrovizije 2019.

Drugi polfinale 
V drugem polfinalu, ki je potekal v četrtek, 16. maja, je sodelovalo 18 držav. Z oranžno barvo so označene države, ki so napredovale v veliki finale Pesmi Evrovizije 2019.

Finale 

Finalni večer je potekal 18. maja 2019 ob 22.00 po lokalnem času (21:00 srednjeevropski čas). Udeležilo se ga je 26 držav, glasovalo pa 41.

Napaka pri točkovanju 
Nekaj dni po končanem tekmovanju je zveza EBU sporočila, da je med revizijo ugotovila napako pri točkovanju. Zaradi kršitve pravila, da pred končanim tekmovanjem nacionalne žirije ne razkrivajo svojih glasov, je EBU razveljavil glasove beloruske žirije. Za nadomestitev njihovih glasov so uporabili mehanizem, ki je zaveden v pravilniku, veleva pa, da na podlagi glasovanj držav s podobno »zgodovino glasovanja« preračunajo točke. Pri preračunavanju pa je prišlo do človeške napake, zaradi česar so bile sporočene napačne strokovne točke Belorusije. Končni rezultat se je tako spremenil kar 24 državam, nekaterim tudi končno mesto. Slovenska predstavnika Zala Kralj & Gašper Šantl sta iz 13. mesta zdrsnila na 15. Napaka ni vplivala na prva štiri mesta.

Opombe

Sklici 

2019
2019 v glasbi